UEFA Champions League 2009-10 er den 18. sæson af UEFA's højest rangerede turnering for europæiske fodboldklubber, UEFA Champions League, og den 55. version af det europæiske mesterskab for klubhold. Finalen blev spillet den 22. maj 2010 på Santiago Bernabéu i Madrid. Det var første gang, at en finale blev spillet en lørdag aften; indtil da var finalen spillet på onsdage. Finalen blev vundet af FC Internazionale Milano.

Kvalifikation 
I alt 76 hold fra 52 europæiske fodboldforbund (Liechtenstein har ingen national fodboldliga) deltog i UEFA Champions League 2009-10. Landene fik tildelt pladser i henhold til deres UEFA-koefficienter fra 2008. Reglen om direkte kvalifikation for den forsvarende mester blev ikke benyttet, da FC Barcelona kvalificerede sig ved at vinde La Liga.

Nedenfor ses planen for kvalifikationen til UEFA Champions League 2009-10:

 Forbund 1-3 (Spanien, England og Italien) havde 4 pladser.
 Forbund 4-6 (Frankrig, Tyskland og Portugal) havde 3 pladser.
 Forbund 7-15 (Rumænien, Holland, Rusland, Skotland, Ukraine, Belgien, Tjekkiet, Tyrkiet og Grækenland) havde 2 pladser.
 Forbund 16-53 har 1 plads (Liechtenstein har ikke en plads, da landet ikke har egen national liga).

Første kvalifikationsrunde 
 4 mestre fra forbund 50-53.

|}

Anden kvalifikationsrunde 
 2 vindere fra første kvalifikationsrunde.
 32 mestre fra forbund 17-49.

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
Mestervejen
 17 vindere fra anden kvalifikationsrunde
 3 mestre fra forbund 14-16

Ikke-mestervejen
 9 andenpladser fra forbund 7-15
 1 tredjeplads fra forbund 6

|-
!colspan="6"|Mestervejen

|-
!colspan="6"|Ikke-mestervejen

|}

Playoff-runde 
Playoff-runde for mestre
 10 vindere fra 3. kvalifikationsrunde for mestre.

Playoff-runde for ikke-mestre
 5 vindere fra tredje kvalifikationsrunde for ikke-mestre.
 2 tredjepladser fra forbund 4-5.
 3 fjerdepladser fra forbund 1-3.

|-
!colspan="6"|Mestervejen

|-
!colspan="6"|Ikke-mestervejen

|}

Hold 
Ligapositioner er vist i parentes.

Gruppespil 

Lodtrækningen til gruppespillet fandt sted den 27. august 2009. Kampene blev spillet fra den 15. september til 9. december 2009.

AZ, Wolfsburg, Standard Liège, Zürich, APOEL, Rubin Kazan, Unirea Urziceni og Debrecen fik deres debut i gruppespillet.

Seedning 

FM Forsvarende mester
m Kvalificeret gennem mesterskabsvejen
n Kvalificeret gennem ikke-mesterskabsvejen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G 

Note:
 Unirea Urziceni spillede sine hjemmekampe på Stadionul Steaua i Bukarest, da deres egen hjemmebane, Stadionul Tineretului ikke opfyldte kravene fra UEFA.

Gruppe H

Slutspil 

Fra ottendedelsfinalerne til og med semifinalerne spiller holdene to kampe mod hinanden på henholdsvis hjemme- og udebane. I ottendelsfinalerne mødte gruppevinderne en andenplads fra en anden gruppe.

Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne fandt sted den 18. december 2009, mens lodtrækningen til kvartfinalerne og semifinalerne blev foretaget den 19. marts 2010.

Overblik

Ottendedelsfinaler 

De første kampe blev spillet den 16. februar 2010, 17. februar 2010, 23. februar 2010 og 24. februar 2010, imens returkampene bliver spillet 9. marts 2010, 10. marts 2010, 16. marts 2010 og 17. marts 2010

Kvartfinaler 
De første kampe blev spillet den 30. marts 2010 og den 31. marts 2010, imens returkampene blev spillet den 6. april 2010 og den 7. april 2010

Semifinaler

Finalen 

UEFA Champions League finalen 2009-10 blev spillet den 22. maj 2010 klokken 20:45 på Santiago Bernabéu i Madrid mellem tyske Bayern München og italienske Inter. Stadionet, hjemmebanen for Real Madrid C.F., har afholdt tre tidligere finaler i Mesterholdenes Europa Cup/UEFA Champions League, i 1957, 1969 og 1980. Det var første gang, at en finale i UEFA Champions League blev spillet på en lørdag. Howard Webb fra England blev udnævnt til at dømme finalen.

Statistik 
Topscorere og -assistere (kun gruppespil og slutspil) er som følger:

Topscorere 

 Kilde:

Topassistere 

Kilde:

Se også 
 UEFA Europa League 2009-10

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA.com